Серия А 1954/1955 () — 23-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 19 сентября 1954 года и завершился 19 июня 1955 года. В 5-й раз в своей истории победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1954/1955
Футбол в Италии в 1954 году
Футбол в Италии в 1955 году